L'industrie textile dans les Pyrénées-Orientales est la production de textiles grâce à la transformation de matières premières dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Annexes

Article connexe 
 Industrie dans les Pyrénées-Orientales
 Sériciculture dans les Pyrénées-Orientales

Bibliographie

Notes et références

Industrie dans les Pyrénées-Orientales